Кратер Гинцель () — большой ударный кратер в северном полушарии обратной стороны Луны. Название присвоено в честь австрийского астронома Фридриха Карла Гинцеля (1850—1926) и утверждено Международным астрономическим союзом в 1970 году.

Описание кратера 

Ближайшими соседями кратера являются кратер Ибн Юнус на западе; кратер Аль-Бируни на северо-западе; кратер Попов на севере; кратер Мебиус на востоке-северо-востоке; кратер Герц на востоке-юго-востоке; кратер Моисеев на юго-востоке; кратер Дрейер на юге; а также кратер Янский на юго-западе. На юго-западе от кратера находится Море Краевое, на севере цепочка кратеров Дзевульского. Селенографические координаты центра кратера , диаметр 53,2 км, глубина 2,4 км.

Кратер затоплен лавой, над поверхностью выступает только часть вала. Западная часть вала более развита и сильнее выделяется над окружающей местностью. К южной части чала примыкает сателлитный кратер Гинцель L (см.ниже). Средняя высота вала кратера над окружающей местностью 1170 м, объем кратера составляет приблизительно 2500 км³. Дно чаши кратера ровное, не имеет приметных структур за исключением сдвоенной пары кратеров в северо-западной части. 

Вследствие расположения у лимба обратной стороны Луны кратер при благоприятной либрации доступен для наблюдений с Земли, но при этом имеет сильно искаженную форму.

Сателлитные кратеры 

 Образование сателлитного кратера Гинцель H относится к позднеимбрийскому периоду.

См. также 
 Список кратеров на Луне
 Лунный кратер
 Морфологический каталог кратеров Луны
 Планетная номенклатура
 Селенография
 Минералогия Луны
 Геология Луны
 Поздняя тяжёлая бомбардировка

Примечания

Ссылки 
 Снимки кратера с борта Аполлона-11, Аполлона-17.
 
 Andersson, L.E., and E.A. Whitaker, NASA Catalogue of Lunar Nomenclature, NASA Reference Publication 1097, October 1982.

Кратеры Луны